

Persone
Elek Benedek – scrittore, giornalista e pubblicista ungherese
Gábor Benedek – pentatleta ungherese
Jim Benedek, nato Janos Géza Benedek – allenatore di calcio e calciatore ungherese naturalizzato statunitense
János Benedek – ex sollevatore ungherese
László Benedek – regista e fotografo cinematografico ungherese
Ludwig von Benedek – militare ungherese
Tibor Benedek – pallanuotista ungherese

Altro
 Forte Benedek o Forte Monte Bolega – fortezza costruito dall'Impero austriaco nei pressi di Pastrengo, provincia di Verona